Ма́лкин — еврейская и русская фамилия. Еврейская фамилия является матронимической (от женского имени Малка). Женская форма — . Известные носители:

Малкин 
 Малкин, Абрам Семёнович (1876—1957) — советский врач-окулист, глазной хирург и учёный-медик, заслуженный врач РСФСР.
 Малкин, Александр Яковлевич (род. 1937) — российский физикохимик.
 Малкин, Анатолий Григорьевич (род. 1946) — советский, затем российский телережиссёр, продюсер и медиаменежер, предприниматель.
 Малкин, Беата (1892—1973) — немецко-американская оперная певица (сопрано), сестра Жака Малкина.
 
 Малкин, Виталий Борисович (род. 1952) — российский и израильский предприниматель и политик.
 Малкин, Геннадий Ефимович (1939—2016) — российский и израильский писатель-юморист, автор 40 книг афоризмов.
 
 Малкин, Джозеф (1879—1969) — американский виолончелист, брат Манфреда Малкина.
 
 Малкин, Ефим Наумович (род. 1954) — российский политик.
 Малкин, Жак (1875—1964) — американский скрипач и музыкальный педагог, брат Джозефа Малкина.
 Малкин, Жорж (1898—1970) — французский художник, сын Жака Малкина.
 Малкин, Залман Израилевич (1897—1980) — советский терапевт, кардиолог и учёный-медик.
 Малкин, Иван Павлович (1899—1939) — деятель советских спецслужб, прототип одного из персонажей романа М. А. Шолохова «Тихий Дон».
 Малкин, Илья Давидович (Элиас) (1865—1953) — российско-американский скрипичный педагог, первый учитель Яши Хейфеца.
 Малкин, Иоэль Гильевич (1907—1958) — советский математик и механик.
 Малкин, Манфред (1884—1966) — американский пианист и музыкальный педагог российского происхождения, брат Жака Малкина.
 Малкин, Михаил Яковлевич (1912—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Малкин, Питер (1927—2005) — израильский разведчик.
 
 Малкин, Станислав Геннадьевич (род. 1983) ― российский педагог, доцент, доктор исторических наук.
 Малкин, Фридрих Моисеевич (1932—2019) — советский и российский спортивный журналист и публицист.

Малкина